Пяргале ( — победа)

 «Пяргале» — типография, работавшая в Вильнюсе в 1948—1981 годах. 
 «» — кондитерская фабрика в Вильнюсе.
 «Пяргале» — литературный журнал, выходивший в Вильнюсе в 1945—1990 годах.